Пигасово — название населённых пунктов:

Россия 
 Пигасово — деревня в Верхнетоемском районе Архангельской области.
 Пигасово — деревня в Камешковском районе Владимирской области.
 Пигасово — деревня в Судогодском районе Владимирской области.
 Пигасово — деревня в Киреевском районе Тульской области.